a Belgium függetlenségét garantáló londoni konferencia (1830)
a görög szabadságharcot lezáró békeszerződést előkészítő londoni konferencia (1832)
a porosz–osztrák–dán háborút lezáró londoni konferencia (1864)
a porosz–francia háború után aktivizáló Oroszország igényeit elismerő londoni konferencia (1871) (londoni titkos konvenció)
az első Balkán-háborút békeszerződését kidolgozó londoni nagyköveti konferencia (1912–1913)
a nagy gazdasági világválság megoldási lehetőségeit tárgyaló londoni gazdasági konferencia (1933)